Rebecq (Waals: Ribek) is een dorp en gemeente in de Belgische provincie Waals-Brabant. De gemeente telt ruim 10.000 inwoners. Door de gemeente loopt de Zenne.

De fusiegemeente Rebecq wordt in het Nederlands nogal eens foutief vertaald in Roosbeek. Deze laatste naam is echter de officiële vertaling van deelgemeente Rebecq-Rognon.

Geschiedenis 
Op het eind van het ancien régime werd Rebecq een gemeente. In 1824 werd de kleine naburige gemeente Rognon opgeheven en aangehecht bij Rebecq, dat daarna Rebecq-Rognon werd genoemd, in het Nederlands Roosbeek. In 1977 werden de gemeenten Bierk, Roosbeek, Quenast (Kenast) samengevoegd tot een fusiegemeente die weer de korte naam Rebecq kreeg. Ook het gehucht Wisbeek (Wisbecq) werd overgeheveld van Sint-Renelde, dat zelf een deelgemeente van Tubeke werd.

Kernen

Kernen

Deelgemeenten

Overige kernen

Wisbecq (Wisbeek).

Demografische ontwikkeling
Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1981=volkstellingen; 1990 en later= inwonertal op 1 januari

Bezienswaardigheden

Politiek

Resultaten gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976 
 (*)1988: PFN / 1994: NE

Burgemeesters 
De burgemeesters van Rebecq sinds de gemeentelijke fusies waren:
 René Desmedt (1977-1986)
 Jules Demol (1986-1988)
 André Fagnard (1989-1994)
 Jules Demol (1995-2006)
 Dimitri Legasse (2006-2019)
 Patricia Venturelli (2019-heden)

Sport 
Voetbalclub US Rebecquoise is aangesloten bij de KBVB en actief in de nationale reeksen.

Verkeer en vervoer 
Verschillende gewestwegen doen de gemeente aan. Dit zijn:
De N7 : Halle - Aat - Doornik - Franse grens (Rijsel)

Externe links 
 Website van de gemeente

Plaats in Waals-Brabant